Натуральне число 291
 291 рік до нашої ери
 291 рік нашої ери